«Don't Tell Me» () — перший сингл другого студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Under My Skin». В США пісня вийшла 1 березня 2004.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2004
Сингли 2004
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Рок-пісні